Ранчо Пиједрас Бланкас има више значења:

 Ранчо Пиједрас Бланкас (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Пиједрас Бланкас, Ла Преса (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику